Barton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benjamin Smith Barton
 William Charles Barton
 William Paul Crillon Barton